Сент-Круа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сент-Круа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сент-Круа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сент-Круа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Сент-Круа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сент-Круа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Сент-Круа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Сент-Круа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн